Fixpunkt (Latein: fester Punkt) steht für:

 Fixpunkt (Alpinismus), ein Sicherungspunkt beim Bergsteigen,
 Fixpunkt (Informationstechnik), eine Momentaufnahme eines Systems oder Objekts
 Fixpunkt (Mathematik), ein auf sich selber abgebildeter Punkt,
 Fixpunktgerade, eine Gerade von Fixpunkten in der Mathematik,
 Fixpunktsatz, zur Existenz von Fixpunkten in der Mathematik,
 Fixpunkttheorem, zur Beschreibung selbstreferenzieller Aussagen in der mathematischen Logik,
 Hyperbolischer Fixpunkt
 Fixpunkt (Temperatur), ein sicher reproduzierbarer Wert zur Definition von Temperaturskalen und zum Eichen von Thermometern

Alternative Bezeichnung auch für:

 Angelpunkt, ein feststehender Punkt in der Mechanik,
 Festkommazahl (engl. Fixed-point arithmetic), eine Darstellungsform von Zahlen,
 Festpunkt, ein stabil vermarkter Vermessungspunkt in der Geodäsie,
 Gleichgewichtspunkt, ein sich zeitlich nicht mehr ändernder Zustand eines Systems, siehe Gleichgewicht (Systemtheorie)#Gleichgewichtszustand

Weitere Bedeutungen:

 Im Instrumentenflug (IFR) Navigation des Landeanflugs über den Initial Approach Fix (IAF) und den Final Approach Fix (FAF),
 Fixpunkt e. V. ist Träger von Projekten der Gesundheitsförderung und Suchthilfe mit dem Schwerpunkt „Infektionsprophylaxe“